

Cinema 
 One Kiss – cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor
 One Kiss – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Electrocord
 One Kiss – cortometraggio del 2001 diretto da Tracy Michele Tabb

Musica 
 One Kiss – album degli Prairie Oyster del 2006
 One Kiss – singolo di Calvin Harris e Dua Lipa del 2018